Czernichów, comune del Voivodato della Piccola Polonia
 Czernichów, comune del Voivodato della Slesia